Дмитрий Анатольевич Троско (25 октября 1969, Слоним, Гродненская область) — советский и белорусский футболист, полузащитник, белорусский футбольный тренер. Мастер спорта.

Биография 
Воспитанник ДЮСШ № 1 г. Слоним, первый тренер — Валерий Иванович Абзалинов. В 1984—1987 годах призывался в юношескую сборную СССР под руководством Бориса Игнатьева.

В соревнованиях мастеров дебютировал в 1989 году в составе «Химика» (Гродно), до распада СССР успел сыграть более 100 матчей во второй лиге. С 1992 года с гродненским клубом, переименованным в «Неман», выступал в высшей лиге Белоруссии. Обладатель Кубка Белоруссии 1993 года. Участник матчей Кубка обладателей кубков 1993/94.

В 1996 году выступал во втором дивизионе Китая за «Шанхай Ююань». После возвращения на родину провёл ещё один сезон в «Немане», затем играл за другие клубы высшей лиги — «Торпедо» (Минск) и «Гомель». В составе «Гомеля» в 1999 году завоевал бронзовые медали чемпионата.

С 2002 года играл в первой и второй лигах за «Ведрич» (Речица), «ЗЛиН» (Гомель), «Коммунальник» (Слоним), «Динамо-Белкард» (Гродно).

Всего в высшей лиге Белоруссии сыграл 201 матч и забил 9 голов.

В 2007—2010 годах работал главным тренером «Белкарда», игравшего в первой лиге. С начала 2010-х годов работает с дублем гродненского «Немана» — по состоянию на 2012 год ассистентом Павла Роднёнка, затем — главным тренером. В 2009 году получил тренерскую лицензию «В», в 2019 году — лицензию «Pro».

Принимал участие в матчах ветеранов.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте teams.by
 Профиль на сайте ФК Неман Гродно

Футболисты СССР
Футболисты Белоруссии
Игроки ФК «Неман» Гродно
Игроки ФК «Торпедо» Минск
Игроки ФК «Гомель»
Игроки ФК «Речица-2014»
Игроки ФК «ЗЛиН»
Игроки ФК «Коммунальник» Слоним
Игроки ФК «Белкард»
Футбольные тренеры Белоруссии
Тренеры ФК «Белкард»